Signeul ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Signeul (* 1961), schwedische Fußballspielerin
 Elof Signeul (1770–1835), schwedischer Diplomat zur Zeit der Koalitionskriege